Кро́форд () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Денисон.

История 

Округ Крофорд был сформирован  года.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Крофорд составляет 1850 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 30
  Шоссе 59
  Автострада 37
  Автострада 39
  Автострада 141

Соседние округа 

 Айда  (север)
 Сок  (северо-восток)
 Карролл  (восток)
 Шелби  (юг)
 Гаррисон  (юго-запад)
 Монона  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 26,6 % составляли дети до 18 лет, 16,5 % люди возрастом более 65 лет. 49,2 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 96,7 % белых, 1,2 % афроамериканцев, 0,9 % представителей коренных народов, 0,5 % азиатов, 22,1 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $15851. 12,3 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $44444.

Также 78,5 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,4 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы